Seymour kan syfta på:

 Seymour – ett efternamn samt personer med namnet
 Seymour (ätt) – engelsk adelsätt

Geografi

Antarktis

 Seymourön

Australien 

 Seymour, Victoria, Victoria, Mitchell,

Nya Zeeland 

 Seymour Stream (vattendrag i Nya Zeeland, lat -42,23, long 173,38),

USA 

 Seymour, Indiana, ort, Jackson County, 
 Seymour, Missouri, ort, Webster County, 
 Seymour, Tennessee, ort, Sevier County, 
 Seymour, Texas, countyhuvudort, Baylor County, 
 Seymour, Connecticut, ort, New Haven County, 
 Seymour, Iowa, ort, Wayne County, 
 Seymour, Illinois, ort, Champaign County, 
 Seymour, Wisconsin, Eau Claire County, ort, 
 Seymour, Wisconsin, Outagamie County, ort, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar